Voici la liste des planètes mineures numérotées de 220001 à 221000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 220001 à 221000

220001-220100

220101-220200

220201-220300

220301-220400

220401-220500

220501-220600

220601-220700

220701-220800

220801-220900

220901-221000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000